Алиция Росольская (; ) — польская теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат США-2018); победительница девяти турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Алиция — второй ребёнок в семье Кшиштофа и Уршули (теннисный тренер) Росольских; её старшая сестра — Александра, также играет в теннис на профессиональном уровне.

Первый опыт занятий теннисом Росольская-младшая получила в шесть лет. Своим любимым покрытием Алиция считает хард, своими любимыми ударами — форхенд, подачу и игру у сетки.

Спортивная карьера 
На турнире WTA в Чарльстоне (США) в парном разряде вместе с немкой Анна-Лена Грёнефельд дошли до финала, в котором переиграли пару россиянок Ирину Хромачёву и Веронику Кудерметову в двух сетах, первый из которых завершился тай брейком со счётом 9-7 в пользу Росольская/Грёнефельд.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в парном разряде (25)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы турниров ITF в парном разряде (26)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 23 января 2023 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Польши
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года